Maastrichterstraat (Hasselt)
Maastrichterstraat (Tongeren)